Irodalom
 A faljáró (Le Passe-muraille), Marcel Aymé 1941-ben megjelent novellája

Filmek
 A faljáró (Garou-Garou, le passe-muraille), 1951-es francia film, rendező Jean Boyer, főszereplő Bourvil és Joan Greenwood
 A faljáró (Le passe-muraille), 1977-es francia tévéfilm, rendező     Pierre Tchernia, főszereplő Michel Serrault, Andréa Ferréol
 A faljáró (Le passe-muraille), 2016-as francia tévéfilm, rendező Dante Desarthe, főszereplő Denis Podalydès, Marie Dompnier

Hasonló filmcím
 Aki átmegy a falon (Ein Mann geht durch die Wand), 1959-es német film, Vajda László rendezésében, Marcel Aymé novellájából

Szobrok
 A faljáró (Le Passe-muraille), szobor Párizs 18. kerületében (Montmartre, Place Marcel-Aymé/Rue Norvins), Jean Marais alkotása
 A faljáró (Le Passe-muraille), szobor Luxembourg városban, Jean-Bernard Métais alkotása

Jegyzetek